ANISS bezeichnet:

Austrian Nosocomial Infection Surveillance System

Aniss bezeichnet:
Aniss (Name)

Abkürzung